

Cinema 
 La banda  – film del 2007 diretto da Eran Kolirin

Geografia 
 La Banda – città dell'Argentina

Musica 
 La banda  – A banda brano musicale di Chico Buarque e singolo cover di Mina del 1967 
 La banda  – raccolta non ufficiale di Mina
 La Banda  – gruppo musicale rock colombiano
 La Banda  – gruppo di musicisti che hanno accompagnato Luciano Ligabue dal 1995 al 2007, costituito da Antonio Righetti, Federico Poggipollini, Mel Previte, Roberto Pellati e Fabrizio Simoncioni

Televisione 
 La banda  – film del 2001 diretto da Claudio Fragasso
 La banda  – serie televisiva venezuelana
 La banda  – programma televisivo spagnolo
 La banda  – programma televisivo statunitense